Drewnowo (Frombork)
 Drewnowo (Gołyń)
 Drewnowo (Lipskie)
 Drewnowo (Ziemaki)